Лиг () — город в Сербии в общине Лиг, Колубарский округ. Согласно переписи 2011 года, население составляло 3226 человек.

Город находится в западной части Шумадии. Примерно в 8 километрах к югу от него находится гора Раджак, а в 27 километрах к юго-востоку — гора Рудник. Река Лиг, протяженностью 48,9 км, протекает через город, который также является крупнейшим притоком реки Колубара.

Литература 
 Борисав Челиковић, приређивач: Српске земље, насеља, порекло становништва, обичаји; књига прва Качер; Милоје Т. Ракић: Качер, антропогеографска проучавања, 1905; Јеремија М. Павловић, Качер и Качерци. 1928. ISBN 978-86-83697-73-1.
 „Књига 9”. Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. мај 2004. ISBN 86-84433-14-9.
 „Књига 1”. Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-00-9.
 „Књига 2”. Становништво, пол и старост, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-01-7.

Населённые пункты Сербии